

Persone 
 Carlo Alberto Racchia – ammiraglio e politico italiano
 Paolo Racchia – politico italiano

Altro 
 Carlo Alberto Racchia – esploratore leggero della Regia Marina
 Racchia – nome italiano di Rateče, insediamento dell'Alta Carniola in Slovenia